

Patronyme 

 Armand Gasté, (1838-1902), est un homme de lettres français ;
 Georges Gasté, (1869-1910), peintre français ;
 Loulou Gasté, (1908-1995), compositeur de chansons français ;
 Philippe Gasté, (?-), acteur français.